Ascanio Sobrero (1812-1888) – chimico e medico italiano
Bruno Sobrero (1920-2014) – atleta italiano
Francesco Sobrero (1925-2012) – politico italiano
Giuseppe Sobrero (1781-1873) – medico e politico italiano, padre di Ascanio
Juan Sobrero (...–...) – calciatore argentino
Mario Sobrero (1883-1948) – giornalista e scrittore italiano
Ornella Sobrero (1926-2005) – critica letteraria italiana